CIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto CORNEL RUIZ / Cap. J.A.Q. Gonzales, Chiclayo, Perù
 CIX – gruppo idol sudcoreano formatosi nel 2019